Я́ков Иу́дович Ча́пичев (1909, Новороссийск — 9 марта 1945, Бреслау) — участник Великой Отечественной войны, заместитель командира батальона по политической части — агитатор 243-го стрелкового Волжского полка 181-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина Краснознамённой дивизии 6-й армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза, майор. Поэт.

Биография 
Родился в 1909 году в Новороссийске (по другим данным в Париже) в семье сапожника. Крымчак. В 1923 году семья возвратилась в Крым и поселилась в Джанкое. Образование неполное среднее. Работал сначала учеником парикмахера, потом подмастерьем сапожника, а затем кочегаром локомотивного депо станции «Джанкой». Писал стихотворения. Участвовал в жизни симферопольского крымчакского клуба и заседаниях «Синей блузы». В 1934 году дебютировал стихотворением в газете «Красноармеец». В 1939 и 1943 годах вышли два поэтических сборника Я. Чапичева: «Мужество» и «Родному Крыму». В 1939 году стал членом Союза писателей Крымской АССР. В конце 1930-х годов стал печататься в газете «Красный Крым». 

В Красной Армии с 1931 года. Окончил курсы политсостава и в звании младшего политрука сначала работает начальником клуба полка в Крыму, потом уезжает служить на Дальний Восток. В период 1933−1937 годов служил в 3-й стрелковой дивизии командиром орудия. Член ВКП(б) с 1938 года. Участник боёв с японскими войсками на реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 году. В 1940 году окончил курс Военно-политической академии. Вначале был направлен в редакцию танковой бригадной газеты. В мае 1940 года работал инструктором-литератором газеты 60-й танковой дивизии. 

На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Непродолжительное время с января 1942 года работал в редакции газеты 4-й армии «В бой за Родину» на Волховском фронте. Из газеты перешёл в батальон заместителем командира по политической части — агитатором 243-го стрелкового полка (181-я стрелковая дивизия, 6-я армия, 1-й Украинский фронт). Отличился в уличных боях в городе Бреслау, ныне — Вроцлав (Польша) .

9 марта 1945 года с группой разведчиков выбил гранатами засевших в доме гитлеровцев, уничтожив значительное их число. Пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен на кладбище советских воинов во Вроцлаве.

Семья 
Родители были расстреляны в декабре 1941 года на территории совхоза «Красный».

Жена Екатерина Абрамовна и единственная дочь Долорес (род. 1937) в послевоенные годы жили в Одессе.

Сёстры Ева и Султана (Софья) жили в Ленинграде. Брат — Марк Иудович Чапичев (1914, Новороссийск — 1942), лейтенант, заместитель командира стрелковой роты, погиб при обороне Севастополя. Двоюродный брат — Яков Рафаилович Чапичев, родился в 1912 году в Ялте, токарь по профессии, прожил более 100 лет.

Награды 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Чапичеву Якову Иудовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён также орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны 2-й степени (1945), медалями «За боевые заслуги» (1944) и «За оборону Кавказа» (1945).

Память 
На территории депо в Джанкое Герою установлен памятник.

Именем Чапичева названа улица в Джанкое.

В 1983 году учащиеся средней школы № 4 города Джанкоя нашли во Франции родственников Я. Чапичева и восстановили ряд неизвестных фактов из его жизни. В частности, нашли дом где он проживал в Джанкое. Пионерская дружина 6-Б класса средней школы № 4 после проведения поисковых работ получила право наименоваться «Пионерская дружина имени Героя Советского союза Я. И. Чапичева».

5 сентября 2013 года в Симферополе, где Я. И. Чапичев прожил 22 года, на доме по адресу пр. Кирова, 5 была установлена мемориальная доска со следующим текстом:

Название «Майор Чапичев» носит паром, работающий на переправе «Порт Кавказ — Порт Крым».

8 мая 2019 года в здании средней школы №3 г. Джанкоя была открыта памятная доска Я. И. Чапичеву.

Поэтические сборники 
 Песня о товарище Баранове: Для двухголосного хора с фортепиано / Музыка Н. Зелинского; Стихи Я. Чапичева. — М.: Музгиз, 1938. — 3 с.
 Мужество (Стихи и песни). — Симферополь: Крымгиз, 1939. — 40 с.
 Родному Крыму: Стихи и песни. — Издательство газеты «Красный Крым», 1943. — 29 с.
 Строка, оборванная пулей. — Симферополь: Крым, 1965. — 95 с.

Примечания

Комментарии

Литература 
 
 
 Эммануил Фейгин. Мальчик пляшет под дождём. — М., Детская литература, 1968. Книга о Якове Чапичеве.
 Эммануил Фейгин. Здравствуй, Чапичев! — М.: Воениздат, 1964. 
 
 Колотило А. Замполит, агитатор, журналист и боец. // «Красная Звезда». — 2019, 13 ноября.
 Советский Крым: Историко-краеведческий и литературно-художественный сборник. Том 5. — Симферополь: Красный Крым, 1947. — С.117-119.
 Герои Отечества: cборник документальных очерков МВД России. - М.: Студия писателей МВД России, 2004. — 842 c.; ISBN 5-901-809-18-1. — С.811.

Ссылки 
Могила Я. И. Чапичева

Поэты СССР
Поэты Крыма
Русские поэты
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на офицерском кладбище во Вроцлаве